Клодт фон Юргенсбург – руски баронски род, произхождащ от Вестфалия

Представители:
 Клодт, Георгий Александрович (1923—1994) – руски художник, писател, праправнук на Пьотър Карлович Клодт
 Клодт, Евгений Александрович (1867—1934) – руски художник и педагог, внук на Пьотър Карлович Клодт
 Клодт, Евгений Георгиевич (1950—2012) – руски художник, график и писател, потомък на Пьотър Карлович Клодт
 Клодт, Михаил Константинович (1832—1902) – руски художник, пейзажист, племенник на Пьотър Карлович Клодт
 Клодт, Михаил Петрович (1835—1914) – руски художник, син на Пьотър Карлович Клодт
 Клодт, Пьотър Карлович (1805—1867) – руски скулптор
 Клодт фон Юргенсбург, Николай Александрович (1865—1918) – руски живописец, пейзажист, театрален художник, внук на Пьотър Карлович Клодт
 Клодт фон Юргенсбург, Карл Фьодорович – (1765—1822) – руски военачалник, генерал-майор, баща на Пьотър Карлович Клодт

Други:

 Клодт, Бернхард (1926-1996) – немски футболист